Вестфол () е фюлке в Норвегия с обща площ от 2224 km² и население 227 798 души (2008). Административен център е град Тьонсберг.

География 
Разположен в Южна Норвегия, той е един от малките региони на страната.

Административно деление 
Фюлке Вестфол се състои от 14 общини.

Външни препратки 
 Официален сайт на (норвежки) 

Административно деление на Норвегия